FKJ est un sigle qui peut désigner :
 French Kiwi Juice, un chanteur et musicien multi-instrumentiste français.

FKJ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé à 9 km au nord de la gare de Fukui dans la ville de Sakai, au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports